Села:
 Малишівка — Вінницька область, Хмільницький район
 Малишівка — Запорізька область, Запорізький район
 Малишівка — Хмельницька область, Хмельницький район